La meglio gioventù – film del 2003 diretto da Marco Tullio Giordana
La meglio gioventù – opera di Pier Paolo Pasolini
La meglio gioventù – singolo di Margherita Vicario